Хагерти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хагерти, Джули (род. 1955) — американская актриса и бывшая модель.
 Хагерти, Майк (имя при рождении Майкл Джерард Хагерти; 1954—2022) — американский актёр.